«Горняк» — бывший российский футбольный клуб из города Кушва Свердловской области. На уровне команд мастеров играл в 1995—1996 годах (в Третьей лиге первенства России).

История 
Команда «Горняк» образована в Кушве в 1949 году, её создателем был Шибанов Василий Григорьевич. Выступала на региональном уровне. В 1965 году команда стала чемпионом и обладателем кубка Свердловской области.

Футбольный клуб «Горняк» был основан в 1992 году. Стал играть в Первенстве России среди КФК (зона «Урал»). В 1993 и 1994 годах также принимал участие в Кубке России среди КФК: оба раза выигрывал турнир зоны «Урал», а на финальном турнире занял 4-е место в 1993 году (в матче за 3-е место уступил «Металлургу» Пикалёво — 0:0, пен. 2:3) и не вышел из группы (3-е место из 3-х) в 1994 году.

Результаты выступлений в Первенствах России 

Единственный раз в Кубке России клуб принял участие в 1996 году: в 1/256 финала розыгрыша 1996/97 годов на домашнем стадионе «Металлург» «Горняк» уступил «Энергии» из Чайковского — 0:2.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Свердловской области
Кушва